El Derrumbadero ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 El Derrumbadero (Jalisco) im Bundesstaat Jalisco
 El Derrumbadero (Chinicuila) im Bundesstaat Michoacán
 El Derrumbadero (Madero) im Bundesstaat Michoacán
 El Derrumbadero (Nuevo Parangaricutiro) im Bundesstaat Michoacán
 El Derrumbadero (Tzitzio) im Bundesstaat Michoacán
 El Derrumbadero (Zitácuaro) im Bundesstaat Michoacán
 El Derrumbadero (Sinaloa) im Bundesstaat Sinaloa
 El Derrumbadero (Sonora) im Bundesstaat Sonora